Xanthippe steht für:
 Xanthippe, die Frau des Sokrates
 (156) Xanthippe, den Asteroiden mit der Nummer 156
 Xanthippe Verlag, ein Zürcher Verlag

in der griechischen Mythologie:
 Xanthippe (Tochter des Doros), die Tochter des Doros
 Xanthippe (Tochter des Mykon), die ihren Vater Mykon, der im Kerker zu verhungern drohte, regelmäßig besuchte und mit ihrer Muttermilch am Leben hielt

Außerdem:
 den Buchstaben X in der deutschen Buchstabiertafel

Siehe auch:
 Tolpatsch und Xanthippe